Василий Васильевич Сорокин:
 Сорокин, Василий Васильевич (1910—1983) — полный кавалер ордена Славы.
 Сорокин, Василий Васильевич (род. 1927) — советский спортсмен-стрелок.